Die Lombardei-Rundfahrt 1972 war die 66. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt. Das Rennen fand am 7. Oktober 1972 über eine Distanz von 266 km statt. Der Sieger war Eddy Merckx vor Cyrille Guimard und Felice Gimondi.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Lombardei-Rundfahrt
Radrennen 1972